Comanche kan syfta på:

 Piper PA-24 Comanche – ett fyrsitsigt allmänflygplan (1956)
 Comanche (serie) – tecknad serie av Hermann Huppen

Geografi
 Comanche, Oklahoma
 Comanche, Texas

Se även 
 Comanche County – flera platser
 Comancher